Enrichment steht für:
 Enrichment (Biologie), einem Beschäftigungs-Konzept für die Haltung von Tieren in Gefangenschaft
 Enrichment (Pädagogik), einem pädagogischen Konzept für die Förderung von begabten Schülern 

Siehe auch:
 Jobenrichment